Нюрум-Юган — название нескольких рек, протекающих в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации:

 Нюрум-Юган (приток Амни),
 Нюрум-Юган (приток Казыма),
 Нюрум-Юган (приток Сорума).